Я́нсон (женская форма — Я́нсоне) — фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Янсон, Адольф Александрович (1908—1974) — советский эстонский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Янсон, Алексей Кириллович (1866—1941) — русский педагог, общественный деятель Российской империи и Первой Эстонской Республики.
 Янсон, Виктор (1884—1960) — немецкий актёр и режиссёр театра и кино.
 Янсон, Зельмар (1881—1960) — американский музыкальный педагог.
 Янсон, Игорь Кондратьевич (1938—2011) — советский физик, лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники.
 Янсон, Карл (1882—1939) — латышский революционер.
 Янсон, Клаус (род. 1952) — американский художник комиксов немецкого происхождения.
 Янсон, Кристофер Нагель (1841—1917) — норвежский писатель, поэт и прозаик, пастор.
 Янсон, Михаил Алексеевич (1887—1953) — русский биолог, педагог, религиозный писатель и общественный деятель русского зарубежья.
 Янсон, Николай Михайлович (1882—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Янсон, Павел (1840—1913) — бельгийский политический деятель французского происхождения.
 Янсон, Поль-Эмиль (1872—1944) — бельгийский политический деятель.
 Янсон, Рудольф Алексеевич (1939—2021) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.
 Янсон, Харальд Арнольдович (род. 1934) — эстонский советский учёный в области механики.
 Янсон, Эжен (1862—1915) — шведский художник, один из известнейших представителей шведского символизма.
 Янсон, Юлий Эдуардович (1835—1893) — российский экономист и статистик.
 Янсон, Яков Давидович (1886—1938) — революционер, советский востоковед, экономист.
 Янсон, Ян (1588—1664) — голландский картограф.
 Янсон, Янис (1872—1917) — латышский революционный деятель и литературный критик.

Женщины 
 Янсон, Анна (род. 1958) — шведская писательница.
 Янсон, Бетти (1836—1927) — шведская писательница, поэтесса.
 Янсоне, Зайга (род. 1951) — советская латвийская теннисистка и теннисный тренер.
 Янсоне, Зигрида (род. 1937) — советская и латвийская женщина-учёный, орнитолог.

См. также

Примечания